Ludwig Bänfer ist der Name folgender Personen:

 Ludwig Bänfer (1890–1964), deutscher Verwaltungsjurist
 Ludwig Bänfer (Lehrer) (1878–1959), deutscher Pädagoge und Museumsdirektor